Pro Patria heeft meerdere betekenissen

 Pro Patria (studentenvereniging) - Leidse studentenweerbaarheidvereniging
 Pro Patria Calcio - Italiaanse voetbalclub
 Pro Patria (Estland) - een gewezen politieke partij in Estland, die is opgegaan in Isamaa ja Res Publica Liit of Isamaaliit
 Pro Patria (Zwitserland) - Zwitserse liefdadigheidsorganisatie
 Hr. Ms. Pro Patria - een voormalige Nederlandse mijnenlegger
 Pro Patria (sportclub) - een voormalige atletiek- en voetbalvereniging, opgericht in 1895
 Pro Patriabeweging - een Nederlandse extreemrechtse beweging
 Pro Patria (gymnastiekvereniging) - een gymnastiekvereniging in Zoetermeer